Clutton kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Clutton, Somerset, ort, England, Bath and North East Somerset, 
 Clutton, Cheshire, ort, England, Cheshire West and Chester,